

Codici 
 ELL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ellisras (Sudafrica)
 ELL – codice vettore ICAO di Estonian Air
 ell – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua greca moderna

Geografia 
 Ell – comune del distretto di Redange (Lussemburgo)
 Ell – frazione di Leudal, comune del Limburgo (Paesi Bassi)
 Ell – lago dell'Australia Occidentale (Australia)

Mineralogia 
 Ell – abbreviazione di ellenbergerite

Musica
 Ell – nome d'arte di Eldar Qasımov, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2011

Note